Беллинцаго () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Беллинцаго-Ломбардо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Беллинцаго-Новарезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Новара.